Erwin de Vries kan verwijzen naar:

Erwin de Vries (kunstenaar) - Surinaams beeldend kunstenaar
Erwin de Vries (muzikant) - muzikant die in het Gronings dialect muziek maakt